Pleasant Valley kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pleasant Valley (Alaska)
Pleasant Valley (Missouri)
Pleasant Valley (New York)
Pleasant Valley (Texas)
Pleasant Valley (West Virginia)

Pleasant Valley kan ook verwijzen naar de volgende plaatsen
Pleasant Valley (Jamaica)